Liczność materii – liczebność materii mierzona przez stosunek liczby dowolnych cząstek tworzących dany obiekt fizyczny do liczby atomów zawartych w 12 g czystego izotopu węgla 12C
 Liczność (modelowanie oprogramowania) – opisuje stosunek liczby elementów kolekcji jednej klasy do liczby elementów kolekcji drugiej klasy, które są połączone asocjacją pomiędzy sobą.